Абарсуса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 14,7 км². Население — 577 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

В 2 км к северу от посёлка Абарсуса находится старинный монастырь Ирансу.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры